Utbysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Utbysjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Utbysjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn